Ávila ou Avila est un nom d'origine hispanique, qui désigne en premier lieu une localité espagnole : Ávila, ainsi que sa province. Il peut également désigner :

Patronyme

 Alfredo Ávila (né en 1991), un joueur de squash mexicain ;
 Alin Avila (né le ), un critique d'art, éditeur et commissaire d'exposition ;
 Antonio Ávila (1952-1983), photographe espagnol ;
 Antony de Ávila (né en 1964), un footballeur colombien ;
 Artur Ávila, mathématicien franco-brésilien.
 Eva Avila (née en 1987), une chanteuse canadienne ;
 Ezequiel Ávila (1994-), footballeur argentin ;
 Gastón Ávila (2001-), footballeur argentin ;
 Gil González Dávila (1480 - 1526), conquistador espagnol ;
 Gil González de Ávila (1570 ou 1577 - 1658), historiographe du roi de Castille ;
 Irven Ávila (1990-), footballeur péruvien ;
 Jean d'Avila (1502 - 1569), prédicateur et théologien ;
 Juan Tomás Ávila Laurel (né en 1966), un écrivain équatoguinéen ;
 Manuel Ávila Camacho (1897 - 1955), un homme politique mexicain ;
 Manuela d'Ávila (1981-), une femme politique brésilienne ;
  (1940-), un homme politique vénézuélien ;
 Orlando Bosch Ávila (1926 - 2011), une personnalité cubaine ;
 Renata Ávila Pinto (née en 1981), avocate et militante guatémaltèque de la culture libre ; 
 Sancho d'Avila (1523 - 1593), un militaire espagnol.

Prénom
Avila Farand, un homme politique canadien;

Religion
Sainte Thérèse d'Ávila:
Paroisse Sainte-Thérèse-d'Ávila;

Toponyme

Castros de Ávila
Cathédrale d'Ávila
Ciego de Avila
El Barco de Ávila
Liste des communes de la province d'Ávila
Guijo de Ávila est une commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
Muraille d'Ávila
Province de Ciego de Avila

Patronyme hispanique